België
 Sint-Cunibertuskerk (Diets-Heur)

Nederland
 Sint-Cunibertuskerk (Wahlwiller)

Cunibertus